Гео́ргий Ива́нович Петро́в:
 Петров, Георгий Иванович (1906—1945) — Герой Советского Союза.
 Петров, Георгий Иванович (1909—1985) — доктор юридических наук, профессор, директор Ленинградского юридического института и декан юрфака ЛГУ.
 Петров, Георгий Иванович (1912—1987) — советский учёный в области аэродинамики, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.